Jorquera peut faire référence à :
 Albert Jorquera, né en 1979, un footballeur espagnol ; 
 Jorquera, une ville espagnole de Castille-La Manche.